Christian Schøller er navnet på flere personer:

 Christian Schøller (1706-1778) – dansk officer og godsejer
 Christian Schøller (1760-1832) – dansk officer
 Christian Schøller (stænderdeputeret) (1791-1858) – dansk officer, godsejer, stænderdeputeret og kammerherre
 Christian Schøller (1804-1888) – dansk officer
 Christian Schøller (1845-1930) – dansk cand.pharm. og fabrikant